Kriegergedächtnisstätte kann allgemein stehen für

 Kriegerdenkmal

im Einzelnen:

 Bergkapelle (Steinach), Kriegergedächtnisstätte in Steinach, Ortsteil von Bad Bocklet
 Kriegergedächtnisstätte Weißenburg